Жемчужные астрильды () — род птиц семейства вьюрковых ткачиков. Представители обоих видов обитают в Африке южнее Сахары. Размеры тела не превышают 12—13 см. Зерноядные птицы, питаются преимущественно семенами злаков.

Таксономия 
Род введён в 1862 году немецким ботаником-систематиком и зоологом Людвигом Райхенбахом (, 1793—1879) для жемчужного астрильда. Родовое название от древнегреческого hupo и  — Аргус (стоглазый великан в древнегреческой мифологии). Род Hypargos является сестринской группой к роду Euschistospiza.

Виды 
В состав рода включают два вида

Примечания 

Вьюрковые ткачики
Роды птиц